Ramón Vargas Machuca puede referirse a:

Ramón Vargas-Machuca: político español
Ramón Vargas Machuca: héroe peruano